Profesor Andrews w Warszawie. Wyspa – zbiór dwóch opowiadań Olgi Tokarczuk wydany w 2018 nakładem Wydawnictwa Literackiego.

Opis 
Książka prezentuje dwa opowiadania, które pierwotnie ukazały się w zbiorze Gra na wielu bębenkach z 2001. Pierwsza z historii opowiada o popularnym uczonym, zagubionym w Warszawie. Porzucony przez opiekunów w obcym mieście obserwuje zachowania mieszkańców, które są dla niego coraz bardziej niezrozumiałe i dziwaczne. Drugie z opowiadań przedstawia historię opuszczonego rozbitka, który znalazł się na bezludnej wyspie i stara się oswoić zastaną przez siebie rzeczywistość. Obie historie łączy problematyka samotności, opuszczenia i adaptacji do nieznanych wcześniej realiów.

Przypisy 

Polskie zbiory nowel i opowiadań
Twórczość Olgi Tokarczuk
Utwory literackie z 2018